Tibou peut désigner :
 Tibou, la localité située dans le département de Arbollé au Burkina Faso
 Tibou, la localité située dans le département de Sollé au Burkina Faso